Der 6. Junior Eurovision Song Contest, der Juniorenwettbewerb des Eurovision Song Contests, wurde am 22. November 2008 ausgetragen. Veranstaltungsland war Zypern, Veranstaltungsort das „Spyros Kipiranou Sports Centre“, auch „Palais des Sports“ genannt, in Limassol. Die Leitung übernahm die Zyprische Rundfunkanstalt CyBC. Sie konnten sich bei den Veranstaltungsrechten gegen Portugal, Schweden und die Ukraine durchsetzen. Nach dem letztjährigen Debüt gewann Georgien den Wettbewerb erstmals mit der Gruppe Bzikebi und dem Titel Bzzz.

Regeländerung 

Nach der Neufestsetzung der Altersgrenze auf 10 Jahre gab es auch dieses Jahr eine Regeländerung. So gab es in jedem Land neben dem obligatorischen Televoting auch eine Fachjury, die ihre Punkte verteilte. Die beiden Abstimmungen wurden zu gleichen Teilen zusammengezählt und ergaben das Länderergebnis. Beim Eurovision Song Contest wurde diese Neuerung 2009 für das Finale und ab 2010 für alle Shows (Finale und die zwei Halbfinals) eingeführt.

Teilnehmer 

Die maximale Teilnehmeranzahl wurde im Voraus wieder auf 18 gesetzt. Israel sowie Bosnien und Herzegowina hatten ihre Teilnahme zwar angekündigt, sagten ihre Teilnahme jedoch ab. Aserbaidschan wurde als Debütant angekündigt, trat allerdings Anfang Oktober aufgrund von Streitigkeiten mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) vom Wettbewerb zurück. Somit nahmen letztlich 15 Länder teil, wie schon 2006.

Der Junior Eurovision Song Contest hatte im Jahr 2008 nur zwei Beiträge aus Mitteleuropa im Teilnehmerfeld, ansonsten stammt ein Beitrag aus Südeuropa, und die anderen zwölf aus Osteuropa.

Zurückgezogene Teilnehmer 

  – Nachdem Portugal 2006 und 2007 den vorletzten Platz erreichten, hatte RTP kein Interesse an einer Teilnahme mehr.
  – TV4 hatte zum Zeitpunkt des JESC 2008 andere Pläne und zog sich ebenfalls zurück. Man nahm 2009 allerdings wieder teil.

Andere Länder 

  – Aserbaidschan wurde als Teilnehmer angekündigt, zog sich aber wegen Streitigkeiten mit der EBU Anfang Oktober nach dem eigentlichen Teilnahmeschluss kurzfristig zurück. Der verantwortliche Sender ITV musste deshalb mit harten Strafen der EBU rechnen.
  – IBA wurde als neuer Teilnehmer bestätigt, musste danach jedoch aufgrund von finanziellen Problemen absagen.
  – BHRT wurde ebenfalls als Teilnehmer angekündigt, sagte jedoch einen Monat später wieder ab.
  – TVP hatte angekündigt mit dem Vorentscheid Mini szansa einen Teilnehmer nach Limassol zu schicken, aber nahm letztlich doch nicht teil.

Ergebnis

Punkteverteilung

Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe 

 Alle Länder erhielten zu Beginn 12 Punkte, weshalb kein Land 0 Punkte erreichen konnte.
 Georgien und Mazedonien vergaben ihre Wertungen aufgrund technischer Probleme als Letzte.

Weblinks 
 offizielle Website zum JESC

Einzelnachweise 

2008
Musikwettbewerb 2008
Musik (Republik Zypern)
Limassol
Veranstaltung in der Republik Zypern